Anna Angelopoulos, écrivaine grecque
 Lycourgos Angelopoulos (1941-2014), musicologue et chantre liturgique grec
 Theo Angelopoulos (1935-2012), cinéaste grec

Patronyme grec